Mesomphix vulgatus är en snäckart som beskrevs av H. B. Baker 1933. Mesomphix vulgatus ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
vulgatus